Die 57. Parlamentswahl in Island 2025 findet voraussichtlich im Herbst 2025 statt.

Es werden die 63 Abgeordneten des Althing gewählt.

Wahlsystem 

Gewählt wird wie seit 2003 in den 1999 festgelegten sechs Wahlkreisen, in denen jeweils sieben bis elf Sitze vergeben werden. Weitere neun Mandate werden landesweit an Parteien mit mehr als 5 % als Kompensation vergeben, um insgesamt eine relativ proportionale Verteilung der Mandate an die Parteien zu erhalten.

Ausgangslage 

Bei der Wahl 2021 wurde die Unabhängigkeitspartei (D) erneut stärkste Kraft. Während die Fortschrittspartei (B) starke Zugewinne verzeichnen konnte, verlor die Links-Grüne-Bewegung (V) rund vier Prozentpunkte. Ebenfalls starke Verluste musste die Zentrumspartei (M) hinnehmen, die ihr Ergebnis halbierte. Die neu angetretene Sozialistische Partei (J) bekam zwar vier Prozent der Stimmen, blieb so aber unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Nach der Wahl wurde bildete die Unabhängigkeits-, Fortschrittspartei und Links-Grüne-Bewegung erneut eine Koalition im Kabinett Katrín Jakobsdóttir II.

Umfragen

Aktuelle Umfragen 
(Quelle:)

Verlauf

Siehe auch 
 Politisches System Islands

Einzelnachweise 

2025
Island #Parlament